Henk Crouwel (1930), beeldend kunstenaar
Joseph Crouwel (1885 - 1962), architect 
Mels Crouwel (1953), architect, rijksbouwmeester
Mike Crouwel (1969), honkballer
Wim Crouwel (ontwerper) (1928–2019)
Wim Crouwel (honkballer)

Benthem Crouwel Architekten